Michael Cole (acteur), een Amerikaans acteur (geb. 1945);
 Michael Sean Coulthard, beter bekend als Michael Cole, een Amerikaans journalist, maar tegenwoordig vooral bekend als commentator bij World Wrestling Entertainment;